Юльви Пустина (, 9 февраля 1935 — 2018) — албанский шахматист, национальный мастер.

Девятикратный чемпион Албании (1952, 1957, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1969 и 1970 гг.). По количеству чемпионских титулов уступает только Ф. Мучо.

В составе сборной Албании участник шести шахматных олимпиад (1960, 1962, 1970, 1972, 1980, 2000 гг., 4 раза на 1-й доске) и командного первенства мира среди студентов 1958 г.

Участник чемпионатов мира среди ветеранов 1999 и 2007 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ю. Пустины в базе Chessgames
 Личная карточка Ю. Пустины на сайте 365Chess

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад